Van Blarcom House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Van Blarcom House (Franklin Lakes, New Jersey), NRHP-ID 84002588
 Van Blarcom House (Wyckoff, New Jersey), NRHP-ID 83001556